Il doppio del torneo di tennis Pavlov Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Kacjaryna Dzehalevič e Aljaksandra Sasnovič che hanno battuto in finale Ljudmyla Kičenok e Nadežda Kičenok 1-6, 6-2, [10-3].

Teste di serie 

 Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (finale)
 Paula Kania /  Polina Pekhova (quarti di finale)

 Ksenija Lykina /  Marina Mel'nikova (quarti di finale)
 Margarita Gasparjan /  Veronika Kapšaj (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pavlov Cup 2012